Тарпан:

 Тарпан — вымерший предок современной лошади, являющийся подвидом Дикой лошади.
 Тарпан, Руслан Серафимович (род. 1971) — предприниматель, меценат, депутат городского совета Одессы.
 ЭКр1 «Тарпан» — украинский скоростной электропоезд.